Heinrich Mittag ist der Name von

* Heinrich Mittag (Grafiker) (1859–1920), deutscher Maler und Gebrauchsgrafiker

Heinrich Mittag bezeichnet

 Heinrich Mittag AG, 1823 in Magdeburg gegründetes Großhandelsunternehmen für Textilien